Alfredo Ferraris (1890–1969), joueur de football italien.
 Amalia Ferraris (1828-1904), ballerine italienne.
 Attilio Ferraris (1904-1947), footballeur italien.
 Claudia Ferraris (1988-), modèle italienne.
 Dante Ferraris (1868-1931), homme politique et ingénieur italien.
 Joseph de Ferraris (1726-1814),  officier général au service de l'Autriche, cartographe ayant établi la carte de Ferraris.
 Galileo Ferraris (1847–1897), ingénieur et scientifique du .
 Gianluca Ferraris (1976-2022), écrivain et journaliste italien.
 
 Marcel Ferraris (1886-1962), homme politique français.
 Maurizio Ferraris (1956-), philosophe italien.
 Pietro Ferraris (1912-1991), footballeur italien.
 Pio Ferraris (1899-1957), footballeur international italien
 Roberto Ferraris (1952-), tireur sportif italien.

Divers
 Hôtel Ferraris, hôtel particulier historique de la ville de Nancy.
 , plusieurs sous-marins italiens de la Regia Marina